Кубок мира по бобслею и скелетону 2009/10 — серия международных соревнований в мужском и женском бобслее, а также в мужском и женском скелетоне. Соревнования включают в себя выступления в мужских четверках, мужских двойках, женских двойках, мужском скелетоне и женском скелетоне. По результатам выступлений ведётся рейтинг спортсменов. В мужском бобслее ведется и зачет очков в комбинации — сумме очков в четверках и двойках. Спонсором сезона 2009/10 стала компания Интерспорт.

В конце сезона победителю в общем зачёте Кубка мира вручается денежный приз и хрустальный кубок (хрустальный глобус).

Общий зачёт Кубка Мира

Мужчины «Двойка» 

Общий зачёт

Мужчины «Четвёрка» 

Общий зачёт

Женщины «Двойка» 

Общий зачёт

Места проведения 
  Парк-Сити (Юта) — с 9 по 14 ноября
  Лэйк-Плэсид — с 16 по 22 ноября
  Чезана Париоль — с 30 ноября по 6 декабря
  Винтерберг — с 7 по 13 декабря
  Альтенберг — с 14 по 20 декабря
  Кёнигсзее — с 4 по 10 января
  Санкт-Мориц — с 11 по 17 января
  Игльс — с 18 по 24 января

Результаты

Мужчины «двойка»

Мужчины «четвёрка» 

2009/2010
Зимние виды спорта в сезоне 2009/2010